Аннелі Вільден (* 1949) — німецька спринтерка.
 Герт Вільден (1917—2015) — німецький кінокомпозитор.
 Егон Вільден (1894—1931) — німецький художник і декоратор.
 Лео Вільден (1936—2022) — західнонімецький футболіст, що грав на позиції захисника.
 Ріта Вільден (* 1947) — німецька легкоатлетка, змагалася переважно на дистанції 400 метрів.

Гоїнг-ам-Вільден-Кайзер — містечко й громада округу Кіцбюель у землі Тіроль.
 Шеффау-ам-Вільден-Кайзер — містечко й громада округу Куфштайн у землі Тіроль.
німецькі прізвища